Удюрма:
 Удюрма — река в России, протекает в Санчурском районе Кировской области, Россия.
 Удюрма — посёлок в Килемарском районе Республики Марий Эл, Россия.